Кэтрин Грейс Фрэнсис Гор (; урожденная Moody; 1799—1861) — английская писательница.

Биография 
Кэтрин Муди родилась 12 февраля 1798 года в городке  в английском графстве Ноттингемшир в семье местного торговца вином Чарльза Муди, который умер вскоре после рождения дочери. Мать Кэтрин — Мария (урожденная Бринли) вскоре повторно вышла замуж за доктора Невинсона () имевшего частную практику в столице Великобритании городе Лондоне. В ряде источников писательницу упоминают по фамилии отчима «Miss Nevinson».

15 февраля 1823 года в  она обвенчалась с лейтенантом британской армии Чарльзом Артуром Гором, который вскоре оставил службу, чтобы проводить больше времени с семьёй. В браке у них родилось десять детей, восемь из которых умерли в юном возрасте. До совершеннолетия дожили только сын — Огастес Фредерик Вентворт Гор, который пошёл по стопам отца и стал капитаном Королевских вооружённых сил, и дочь — Сесилия Энн Мэри, которая в 1853 году вышла замуж за .

Написала в период с 1823 по 1859 год около семидесяти романов, в которых с талантом изобразила жизнь аристократических слоёв в Англии. Лучшими из её произведений считаются: «Women as they are»; «Mothers and daughters»; «Mrs. Armytage»; «Lords and Commoners».

Сочиняла романсы, некоторые из которых были популярны очень долгое время, как, например, романс на слова Бернса: «And ye shall walk in silk attire».

Кэтрин Гор умерла 29 января 1861 в Шотландии. В некрологе опубликованном в газете «Таймс» говорилось, что она была лучшей романисткой в своём жанре и едва-ли не самой остроумный женщиной этого возраста.

Библиография 

 The Broken Hearts (1823)
 Theresa Marchmont, or the Maid of Honour (1824)
 The Bond: A Dramatic Poem (1824)
 Richelieu, or the Broken Heart (1826)
 The Lettre de Cachet: A Tale (1827)
 The Reign of Terror: A Tale (1827)
 Hungarian Tales (1829)
 Romances of Real Life (1829)
 Women as They Are, or The Manners of The Day (1830)
 The Historical Traveller (1831)
 The School for Coquettes (1831)
 Pin Money: A Novel (1831)
 The Tuileries: A Tale (1831)
 Mothers and Daughters: A Tale of the Year 1830 (1831)
 The Opera: A Novel (1832)
 The Fair of Mayfair (1832)
 The Sketchbook of Fashion (1833)
 Polish Tales (1833)
 The Hamiltons, or the New Era (1834)
 The Maid of Crossey, King O’neil, and The Queen’s Champion (1835)
 The Diary of a Désennuyée (1836)
 Mrs. Armytage, or Female Domination (1836)
 Stokeshill Place, or The Man of Business (1837)
 The Rose Fancier’s Manual (1838)
 Mary Raymond and Other Tales (1838)
 The Woman of the World (1838)
 The Cabinet Minister (1839)
 The Courtier of the Days of Charles II, with other Tales (1839)
 A Good Night’s Rest (1839)
 Dacre of the South, or the Olden Time: A Drama (1840)
 The Dowager, or the New School for Scandal (1840)
 Preferment, or My Uncle the Earl (1840)
 The Abbey and Other Tales (1840)
 Greville, or a Season in Paris (1841)
 Cecil, or Adventures of a Coxcomb (1841)
 Cecil, A Peer (1841)
 Paris in 1841 (1842)
 The Man of Fortune and Other Tales (1842)
 The Ambassador’s Wife (1842)
 The Moneylender (1843)
 Modern Chivalry, or a New Orlando Furiso (1843)
 The Banker’s Wife, or Court and City (1843)
 Agathonia: A Romance (1844)
 Marrying for Money (in Omnibus of Modern Romance (1844)
 The Birthright and Other Tales (1844)
 Quid per Quo, or the Day of The Dupes, a Comedy (1844)
 The Popular Member: The Wheel of Fortune (1844)
 Self (1845)
 The Story of a Royal Favourite (1845)
 The Snowstorm: A Christmas Story (1845)
 Peers and Parvenus: A Novel (1846)
 New Year’s Day: A Winter’s Tale (1846)
 Men of Capital (1846)
 The Debutante, or The London Season (1846)
 Sketches of English Character (1846)
 Castles in The Air: A Novel (1847)
 Temptation and Atonement and Other Tales (1847)
 The Inundation, or Pardon and Peace: A Christmas Story (1847)
 The Diamond and the Pearl: A Novel (1849)
 Adventures in Borneo (1849)
 The Dean’s Daughter, or The Days We Live In (1853)
 The Lost Son: A Winter’s Tale (1854)
 Transmutation, or The Lord and the Lost (1854)
 Progress and Prejudice (1854)
 Mammon, or The Hardships of an Heiress (1855)
 A Life’s Lessons: A Novel (1856)
 The Two Aristocracies: A Novel (1857)
 Heckington: A Novel (1858)

Издания на русском языке 
 Веррекс. Рассказ / Сочинение миссис Чарльс Гор; Перевод с английского П. Др… — Санкт-Петербург: типография К. Вингебера, 1834. — 49 с. ; 16 см;

 Любовь повесы (Cecil, or Adventures of a Coxcomb). Повесть // журнал «Сын Отечества», 1843, № 5 (сильно сокращенный роман «Cecil, or Adventures of a Coxcomb», авторство приписано Эдуарду Бульверу-Литтону);

 Золото. Роман мистрисс Гор / Перевод с английского — Санкт-Петербург: типография Королева и К°, 1856. — 391 с. ; 23 см;

Примечания

Литература 
 Heinrich August Pierer, Julius Löbe (Hrsg.): Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit. 4. Aufl. Band 7, Altenburg 1859, S. 475

Ссылки 
 Catherine Gore 

Эпоха Регентства